El término Costa Atlántica se refiere a la costa que un país o región tenga con el océano Atlántico. Algunas costas atlánticas de distintos países son:

 Costa atlántica argentina.
 Costa atlántica colombiana.
 Costa atlántica española.
 Costa atlántica francesa.
 Costa atlántica marroquí.
 Costa Este de los Estados Unidos.
 Costa Atlántica, es también el nombre de un crucero operado por la compañía Costa Cruceros.